Possession Island ist der Name folgender Inseln:

 Possession Island (Namibia) vor Namibia
 Possession Island (Queensland) in der Torres-Straße
 Possession Island (Antarktika) in Antarktika

Siehe auch:
 Possession Islands
 Île de la Possession